COP steht für:
 Carry Over Parts, Gleichteile, die in verschiedenen Produkten verwendet werden können
 Centralny Obóz Pracy, Zentrale Arbeitslager in Polen in den Jahren 1945–1950
 Centralny Okręg Przemysłowy, ehemalige Industrieregion in Polen, eines der größten wirtschaftlichen Unterfangen der Zweiten Polnischen Republik
 Church of Pentecost, Freikirche mit Sitz in Ghana, die auch Zweiggemeinden unter Exil-Afrikanern in Deutschland unterhält
 Coat Protein, Transportproteinfamilie, welche am vesikulären Proteintransport zwischen Endoplasmatischem Retikulum und dem Golgi-Apparat beteiligt ist, siehe COPI-Vesikel und COPII-Vesikel
 Coefficient Of Performance, Wirkungsgrad von Kältemaschinen bzw. Wärmepumpen (Leistungszahl ε)
 Comité Olímpico de Portugal, das Portugiesische Olympische Komitee
 Conference of the Parties, englische Bezeichnung von UN-Vertragsstaatenkonferenzen (dt. VSK):
 Biodiversitätskonvention
 Zum Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
 UN-Klimakonferenzen
 Congress of the People (Trinidad und Tobago), trinidadische Partei
 Cyclic Olefin Polymer, Ausprägung der Cyclo-Olefin-Copolymere
 Cryptogenic Organizing Pneumonia (dt.: Kryptogene organisierende Pneumonie), eine Lungenkrankheit, Sonderform der idiopathischen interstitiellen Pneumonie (IIP)
 Kolumbianischer Peso, nach ISO 4217
 Compact Off-Duty Police Inc., Torrance, ehemaliger US-amerikanischer Waffenhersteller
 combat outpost, internationale Abkürzung für Militärischer Außenposten

COp steht für:
 Kalasantiner (lat. Congregatio pro Operariis Christianis a S. Josepho Calasanctio, Kongregation für die christlichen Arbeiter vom Hl. Josef Kalasanz‘), eine katholische Ordensgemeinschaft

CoP steht für:
 Cobaltmonophosphid, chemische Verbindung des Cobalts aus der Gruppe der Phosphide
 Community of Practice, praxisbezogene Arbeitsgemeinschaft von Personen
 Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, jüdische Dachorganisation
 Conformity of Production, Überprüfung der Qualität eines Produktes, siehe auch Qualitätssicherung
 Certificate of Production, übliche Abkürzung für das Herstellungsprotokoll in der Pharmazeutischen Industrie
 Church of Pakistan, eine evangelische Kirche
 Carry over Part, technisches Bauteil, das bei einer Neukonzeption oder Derivatsbildung einer technischen Baugruppe als identisches Bauteil übernommen wird, siehe Gleichteil

Cop steht für:
 Cop, Polizist in der englischen Umgangssprache
 Cop (Album) der Swans
 Der Cop, Originaltitel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 1988

Cop oder Čop ist der Familienname folgender Personen:
 Bojan Čop (1923–1994), slowenischer Sprachwissenschaftler
 Brane Čop (* 1956), slowenischer Übersetzer und Bibliothekar
 Davor Čop (* 1958), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Duje Čop (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Iztok Čop (* 1972), slowenischer Ruderer
 Josip Čop (* 1961), jugoslawischer Fußballspieler
 Martina Čop (* 1994), kroatische Fußballspielerin
 Matthias Čop (1797–1835), slowenischer Slawist
 Michel Cop (~1505–1566), französischer Rektor und Geistlicher
 Milan Čop (* 1938), kroatisch-jugoslawischer Fußballspieler
 Nicolas Cop (~1501–1540), französischer Rektor und Mediziner

Čop steht für:
 der slowakische Name der ukrainischen Stadt Tschop

cop steht für:
 Koptische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 COB
 Cobb
 COPP
 Coop
 Kob (Begriffsklärung)
 KOP
 Kopp

COP